Focul Viu se poate referi la:
 Focul Viu din Satul Terca Comuna Lopătari, Buzău
 Focul Viu din Satul Andreiașu de Jos Comuna Andreiașu de Jos, Vrancea
 Focul Viu de pe Vârful Răiuți din Satul Răiuți Comuna Reghiu, Vrancea
 Focul Viu din estul dealului Ciolanu situat pe interfluviul de pe dreapta văii Ojasca.
 Peștera Ghețarul de la Focul Viu, una dintre peșterile aflate în Munții Bihorului.

 Focul viu (film) (Firestarter 2: Rekindled)